Warlus puede referirse a: 

 Warlus, comuna francesa situada en Paso de Calais; o
 Warlus, comuna francesa situada en Somme.